Дудкин, Александр:
 Дудкин, Александр Анатольевич (род. 1967) — поэт, член Союза Российских писателей.
 Дудкин, Александр Григорьевич (1921—1944) — советский офицер во время Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Дудкин, Александр Павлович (1920—1945) — Герой Советского Союза.